Anié steht für:

 Anié (Togo), Ort in Togo
 Anié (Fluss), Fluss in Togo